SND est un sigle, qui signifie :
 Slovenské národné divadlo, théâtre national slovaque ;
 Sœurs de Notre-Dame de Namur, une congrégation religieuse féminine ;
 Société nouvelle de distribution, filiale du Groupe M6.

snd est un code qui désigne :
 snd, le sindhi, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Code